MQ-9 Reaper, een Amerikaans onbemand gevechtsvliegtuig.
Reaper (oogstmachine), een oogstmachine, uitgevonden omstreeks 1850.
Reaper (televisieserie), een Amerikaanse comedyserie.
Reaper (film), een Amerikaanse film in 2008.
Reaper (zeilboot), een Fifie vissersboot.
Reaper (band), een industrial music band.
The Reaper, een album van de band Grave Digger.
Reaper (Marvel Comics), een personage uit Marvel Comics.
Reaper (DC Comics), een personage van DC Comics.
REAPER, een audioproductieprogramma.